Шантрен — французская фамилия. Известные носители:

 Алексис Шантрен (1901—1987) — бельгийский футболист.
 Пьер Шантрен (1899—1974) — французский лингвист.